Bora Bora kan henvise til flere artikler:

 Bora Bora – ø
 Bora Bora - Dans og Visuelt Teater – danseteater i Aarhus
 Bora Bora (film fra 2011) – film fra 2011

Se også
 Bora - en anden flertydig